Сайзмор () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сайзмор, Крис Костнер (1927—2016) — американка, у которой было диагностировано очень редкое психическое расстройство (диссоциативное расстройство идентичности).
 Сайзмор, Том (1961—2023) — американский актёр.